Puisaye ist Familienname folgender Personen:
 Joseph de Puisaye (1755–1827), eine der Hauptakteure der Konterrevolution
 Antoine Charles André René de Puisaye (1751–um 1830), dessen Bruder

Puisaye ist Name folgender Orte in Frankreich:
 La Puisaye, Gemeinde im Département Eure-et-Loir (Centre) 
 Puisaye, Landschaft im Burgund
 Pays de Puisaye-Forterre, Landschaft (im Sinne des „Loi Voynet“ von 1999) im Burgund